

Persone 
 Antonio I Esterházy – principe ungherese
 Ferdinand Walsin Esterhazy – militare e agente segreto francese
 Giuseppe Esterházy – principe ungherese
 Károly Eszterházy – vescovo cattolico ungherese
 László Esterházy – aristocratico e militare ungherese
 Michele Esterházy – uomo di stato ungherese
 Miklós Esterházy – nobile ungherese
 Nicola I Esterházy – principe ungherese
 Nicola II Esterházy – principe ungherese
 Nicola III Esterházy – principe ungherese
 Nicola IV Esterházy – principe ungherese
 Pál László Esterházy – vescovo cattolico ungherese
 Paolo I Esterházy – principe ungherese
 Paolo II Antonio Esterházy – principe ungherese
 Paolo IV Esterházy – principe, diplomatico e politico ungherese
 Paolo V Esterházy – nobile ungherese
 Péter Esterházy – scrittore e matematico ungherese

Altro 
 Esterházy – dinastia ungherese
 Esterhazy – comune del Saskatchewan, in Canada
 Palazzo Eszterházy – palazzo di Fertőd, in Ungheria
 Torta Esterházy – dolce ungherese

Pagine correlate 
Palais Esterházy
Schloss Esterházy